Сам по себе (, 2009) — фильм-драма французского режиссёра Тони Гатлифа. В 2009 году получил Гран-при Монреальского кинофестиваля.

Сюжет 
Франция, 1943 год. Застрявший в оккупированной стране маленький табор румынских цыган бродит, скрываясь от немецких солдат. Уже несколько дней их по пятам преследует «призрак»; когда они ловят его, оказывается, что это маленький мальчик по имени Клод, который ходит сам по себе с тех пор, как осиротел. Один из цыган, Талош, скрипач-виртуоз с разумом десятилетнего ребёнка, даёт Клоду прозвище «Чёроро» (Бедняжка). Они становятся лучшими друзьями.

Тем временем табор останавливается в деревне, где всё начальство — ветеринар, по совместительству мэр, и школьная учительница, по совместительству работница мэрии. Учительница тайно помогает сопротивлению, а мэр просто хороший человек.
Их судьбы сплетаются.

Фильм основан на реальных событиях, и в конце в титрах рассказывается о дальнейшей судьбе прототипов.

Фильм посвящён Кали Траш.

В ролях 
 Ален Бласкес
 Мари-Жозе Кроз — мадемуазель Лёнди
 Марк Лавуан — Теодор Розье
 Рюфюс — Фернан
 Карло Брандт — Пьер Пентекот
 Матиас Лалиберте — малыш Клод
 Джеймс Тьерре — Талош
 Бояна Панич — Тина
 Арбен Байрактарай — Дарко

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Фильм Тони Гатлифа получил Гран-при
 Рецензия на фильм
 
 Список полученных наград Монреальского кинофестиваля 2009 года

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Тони Гатлифа
Фильмы о цыганах
Фильмы на цыганском языке